Ліга Умаглесі 1996—1997 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона ввосьме поспіль здобуло Динамо (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Батумі) взяв участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 як фіналіст Кубку Грузії 1996—1997.
2. Першу частину сезону клуб ТДУ провів під назвою Шевардені-1906.
3. З клубів Кахеті та Самтредія було знято по 5 очок.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1996–1997
Грузія
Грузія
1996 у Грузії
1997 у Грузії
1996 у грузинському спорті
1997 у грузинському спорті